Список птахів Гібралтару містить перелік видів, зареєстрованих на території Гібралтару (Північно-східна Атлантика). Список не включає випадкові та свійські види.

Із 165 зазначених в таблиці видів, 1 знаходиться під критичною загрозою, 1 знаходиться під загрозою, 1 уразливий, 6 перебувають у близькому до уразливого стану. Ще один вид Oenanthe leucura — є регіонально зниклим.

Наступні теги використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Список

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку на вебсайті МСОП

Гібралтар
Фауна Гібралтару